El topónimo Tabatinga puede referirse a las siguientes localidades brasileñas:

 Tabatinga, municipio del estado de Amazonas;
 Tabatinga, municipio del estado de São Paulo;
 Tabatinga, localidad del municipio de Goiana, estado de Pernambuco;
 Tabatinga, río del estado de Minas Gerais; 
 Aeropuerto Internacional de Tabatinga, aeródromo del municipio amazónico de Tabatinga;
 Barra de Tabatinga, playa del estado de Río Grande del Norte; o
 Línea Apaporis-Tabatinga, línea fronteriza entre Colombia y Brasil.